Un nadim (en àrab ﻧﺪﻳﻢ, nadīm) era, en època califal, algú que era convidat habitual del califa.

L'honor de seure a la taula del califa estava reservat només als que fossin capaços de complir amb el deure de satisfer els exigents gustos de cultura i sensibilitat de l'amfitrió.

Tots aquells que es poguessin destacar per la seva significació cultural (artística o científica) i els que podien presumir de qualitats humanes més enllà de l'usual, despertaven l'interès del califa, ja que aquest hi volia discutir de temes com la poesia, la literatura, la música i totes les arts i ciències que li plaïen.

Popularment es creia, no només en temps de decadència política i institucional, que el nadim acompanyava el califa a beure el prohibidíssim vi i en aventures galants, però en realitat realitzava la funció de confident i, si calia i, a petició expressa, de conseller.

Les activitats del nadim, i les intrigues que podien produir-se a la taula del califa, són minuciosament descrites a l'obra d'Ibn al-Muqaffa.

Referències

Bibliografia 
 Encyclopaedia of Islam. Second Edition, Brill Publishers, Leiden, s.v. "Nadīm".
 
 

Història del món islàmic